Обратный словарь — словарь, в котором слова отсортированы в алфавитном порядке с учётом обратного чтения, то есть не по начальным, а по конечным буквам. Для удобства поиска выравнивание списка слов в таком словаре идёт не по левому, а по правому краю (для языков с письмом слева направо).

Обратный словарь помогает изучать языки, имеющие суффиксальную агглютинацию, в которых конец слова несёт бо́льшую грамматическую нагрузку, чем начало. Такие словари полезны при изучении словообразования (суффиксального, постфиксального), особенностей строения конца слов. В компьютерной лингвистике они используются как основа для составления и проверки словарей словоформ.

Обратный словарь также может быть использован в качестве словаря рифм.

Список обратных словарей 
 Обратный словарь русского языка. Бильфельдт Г. Берлин, 1958.
 Греве Р., Крёше Г. Обратный словарь русского языка / Под ред. М. Фасмера. Висбаден, 1958—1959.
 Обратный словарь русского языка / Науч. конс. А. А. Зализняк, Р. В. Бахтурина, Е. М. Сморгунова. М., 1974.
 Кудрявцева Л. А. Обратный деривационный словарь русских новообразований. Киев, 1993.
 Обратный словарь казахского языка (см. Бектаев, Калдыбай Бектаевич).
 Обратный словарь португальского языка. ред. Вольф, Е. М., М.: Наука, 1971.
 Bernstein, Theodore, Bernstein’s Reverse Dictionary, Crown, New York, 1975. (Английский язык).
 Reader’s Digest, Reverse Dictionary, 1989. (Английский язык).
 S. Theissen, R. Alexis, M. Kefer, G.-T. Tewilt: Rückläufiges Wörterbuch des Deutschen. C.I.P.L., Liège 1992. (Немецкий язык).
 Обратен речник на съвременния български език. ред. Андрейчин Л. София: Издателство на Българската академия на науките, 1975 (Болгарский язык).
 Зализняк А. А. Грамматический словарь русского языка.
 Reverse Dictionary of Mordvin (Обратный словарь мордовских языков). Й. Луутонен, М. Мосин, В. Щанкина. Helsinki, 2004.

См. также 
 Обратный словарь русского языка
 Обратный словарь английского языка
 Обратный словарь татарского языка
 Машинный фонд русского языка
 Корпусная лингвистика

Ссылки 
 
 

Словари